Feore ist der Familienname folgender Personen:
 Colm Feore (* 1958), amerikanisch-kanadischer Schauspieler
 Donna Feore (* 1963), kanadische Choreografin und Theaterregisseurin